Серия А 2014/15 ще е 83 издание от основаването ѝ. Състезанието ще започне на 31 август 2014 г. и ще завърши на 31 май 2015 година. Ювентус е защитаващия титлата си отбор.

Отбори 

  Аталанта

  Верона

  Дженоа

  Емполи *

  Интер

  Каляри

  Киево

  Лацио

  Милан

  Наполи

  Палермо *

  Парма

 

  Сампдория

  Сасуоло

  Торино

  Удинезе

  Фиорентина

  Чезена *

 Ювентус

Информация 
Общо 20 отбора участват в първенството, 17 от сезон 2013/14 и три получили промоция от Серия Б 2013/14. Изпадащите отбори са Катания, Болоня и Ливорно.

Изпадналите отбори са заменени от шампиона на Серия Б Палермо, вицешампионът Емполи и победителя в плейофите – Чезена.

Градските дербита са отново 5 – Милан и Интер(Милано), Ювентус и Торино(Торино), Рома и Лацио(Рим), Верона и Киево (Верона) и Дженоа и Сампдория (Генуа).

Брой отбори по регион

Отбори

Промени в мениджърите

Вижте също 
 Серия А

Източници 

Футбол в Италия
Сезон 2014/15 във футбола